Rümeysa szulténa Oszmán hercegi hászeki szultána. Musztafa herceg ötödik asszonya és két fiának anyja.

Nadia Frankos néven született Bosznia-Hercegovinában 1530–1533 között. Amikor Nadia 12 évesen bekerült a hárembe, muszlim neve a Rümeysa Dilefruz lett. Mustafa herceg ágyasa lett, és a szultánák (Fatma szultána, Ayşe szultána, Hatice szultána és Nuricihan szultána) ellenfele lett. 1547-ben első fia, Mehmed megszülésével Haseki szultánává lépett elő, és Mustafa feleségül is vette. 1552-ben megszülte Ahmed herceget, ezzel Rümeysa teljes jogú feleségként és két herceg anyjaként uralkodhatott a háremben. Férjét 1553-ban kivégezték, így Rümeysa Mahidevran szultánával és annak unokáival és egyben fogadott gyermekeivel tartott Bursába. (A herceg halálakor még 11 gyermeke volt életben)

1553 decemberében azonban a hóhérok Bursában kivégezték Mustafa összes életben maradt hercegét, így Mehmedet és Ahmedet is. Rümeysa ezután a régi palotába került, ahol Kadinefendi szultánának szólították, itt is halt meg 1603-ban.

Gyermekei 
Mehmed herceg (1547–1553)
Ahmed herceg (1552–1553)

A populáris kultúrában 
A Szulejmán című televíziós sorozatban Rümeysát Elif Atakan alakítja.

Szultánák
Az 1530-as években született személyek
1603-ban elhunyt személyek